Stigmus är ett släkte av steklar som beskrevs av Georg Wolfgang Franz Panzer 1805. Stigmus ingår i familjen Crabronidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Steklar
Stigmus